Trimen ist der Familienname von:
 Henry Trimen (1843–1896), britischer Arzt und Botaniker auf Ceylon
 Roland Trimen (1840–1916), britisch-südafrikanischer Naturforscher (Schmetterlingskundler)

Trimen bezeichnet:
 Menhire von Trimen in Saint-Goazec, Département Finistère, Frankreich